Belleau (Aisne)
 Belleau (Meurthe-et-Moselle)